Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Сан-Томе и Принсипи. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 26 указанных в таблице видов 0 находятся под критической угрозой исчезновения, 4 находится под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 1 находится в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Сан-Томе и Принсипи
Сан-Томе и Принсипи